Els neornites o ocells moderns (subclasse Neornithes) són l'ancestre comú més recent de tots els ocells vivents i tots els seus descendents. Els neornites es caracteritzen per presentar plomes, un bec sense dents (els ocells antics tenien dents), ponen ous amb una closca dura, tenen un elevat ritme metabòlic, un cor de quatre cambres, i un esquelet lleuger però fort. Tots els neornites tenen les extremitats anteriors modificades en ales i la majoria poden volar, amb algunes excepcions com els ratites, pingüins, i unes quantes espècies insulars endèmiques. Els ocells també tenen un sistema digestiu i respiratori únics que estan altament adaptats al vol. Alguns ocells, especialment els còrvids i els lloros, es troben entre les espècies animals més intel·ligents; s'ha observat cert nombre d'espècies d'ocells fabricant i utilitzant eines, i moltes espècies socials presenten transmissió cultural de coneixement a través de les generacions.

Filogènia 
Segons Hackett et al., les relacions filogenètiques dels neornites són les següents:

Referències